Rogen steht für:

 Rogen, Bezeichnung für die reifen Eier weiblicher Fische
 Rogen (See), See in Schweden und Norwegen
 Seth Rogen, kanadischer Comedian, Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Roge
 Roggen